Ел Репечо има више значења:

 Ел Репечо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Репечо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репечо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репечо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику